Sóthy András (1962. április 29. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása műszakvezető.

Pályafutása
A játékvezetői vizsgát letéve 1980-ban a III. ker. TTVE–Ganz-MÁVAG serdülőmérkőzéssel debütált játékvezetőként, majd Tolna megyében különböző labdarúgó bajnokságokban kitartóan folytatva a tapasztalatszerzést 1990-ben került be az országos keretbe, NB II-es játékvezetőnek. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2007-ben, a Kecskemét–Bőcs mérkőzés levezetésével vonult vissza. 1999 és 2005 között 27 élvonalbeli mérkőzést vezetett

A Tolna Megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottság elnöke, megyei- NB. III-as, az MLSZ JB ellenőri keretében NB. II-es ellenőr.

Források

1962-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők